Green County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Green County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Green County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin

Související články 
 Greene County